Moriche peut désigner :

Toponymes

Moriche : localité de l'État d'Amazonas ;
 La Masa de Moriche : capitale de la paroisse civile de Cinco de Julio de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro.

Divers 
 moriche : nom vernaculaire en espagnol de l'espèce du Palmier-bâche (Mauritia flexuosa) aux fruits comestibles.

Homonymie de toponyme